Пётр Страхов:
 Страхов, Пётр Иванович (1757—1813) — физик, профессор и ректор Московского университета, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Страхов, Пётр Илларионович (1792—1856) — ординарный профессор технологии и ветеринарной медицины и почетный член Moсковского университета, доктор медицины.
 Страхов, Пётр Сергеевич (1869—1934) — инженер-механик, профессор Петровской сельскохозяйственной академии.